Антон Марти (Лабин, 10. април 1923 — Загреб, 22. јануар 2004) је био југословенски и хрватски редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|8
|1
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|9
|1
|11
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1957. || Гледаоци и ми (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене (ТВ филм) || /
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба (ТВ филм) || /
|-
| 1960. || Крокодил (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Позорница без завјесе (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Покојник (ТВ филм) || /
|-
| 1962. || Медитеранско путовање (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Сретан случај (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Кад је мач кројио правду (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Седма заповјед божја - кради мало мање (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Буцо (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Парница око магареће сјене (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Кад је мач кројио правду (ТВ серија) || /
|}

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|0
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|2
|2
|7
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек? || Мађионичар
|-
| 1962. || Наша кола || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Образ уз образ (ТВ серија) || Антон
|-
| 1973. || Тај луди средњи век (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Задарски мементо || Талијански цариник
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Фотограф
|}

Хроника 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2016. || Тко је тај Антон Марти || Лично
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 2004.
Лабинци
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Хрватски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Југословенски глумци
Добитници награде Порин